Mužská čtyřhra BNP Paribas Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájci titulu byli Australan John Peers se Slovákem Filipem Poláškem, kteří na úvod podlehli Arévalovi s Rojerem.

Chorvat Nikola Mektić a Brit Joe Salisbury vstoupili do turnaje jako soupeři o post deblové světové jedničky. Salisbury mohl Mektiće vystřídat na vrcholu v případě postupu do finále. Jedna výhra jej dělila od tohoto žebříčkového posunu, když s Ramem prohráli v semifinále. 

Vítězem se stali Američané hrající na divokou kartu John Isner a Jack Sock, kteří ve finále za 80 minut zdolali mexicko-francouzský pár Santiago González a Édouard Roger-Vasselin po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V utkání odvrátili všech 11 brejkbolů.  Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů. Navázali na triumf z roku 2018 a získali třetí společnou trofej. Jejich celková zápasová po skončení činila 26–8. Sock na okruhu ATP Tour vybojoval šestnáctý deblový titul a pro Isnera to bylo sedmé takové turnajové vítězství. Poražení finalisté odehráli první společnou čtyřhru.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (1. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  John Peers /  Filip Polášek (1. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (2. kolo)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2022